Михаил Забылин:
 Забылин, Михаил Иванович (1930—1992) — советский и российский учёный в области динамики оснований и фундаментов, геотехники и фундаментостроения
 Забылин, Михаил Михайлович — русский этнограф второй половины XIX века. Автор четырёхтомного издания «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия».